Бьюэлл () — фамилия. Известные носители:
  (1742–1822) — американский ювелир, гравёр и фальшивомонетчик.
  (1847–1904) — американский писатель, автор ряда биографий знаменитых соотечественников, представлявших собою смесь плагиата и сфабрикованной информации.
  (1801—1853) — американский политик.
 Бьюэлл, Биби (род. 1953) — американская фотомодель и певица.
 Бьюэлл, Дон Карлос (1818—1898) — генерал США, участвовавший в войнах против индейцев-семинолов, против Мексики, а также в Гражданской войне 1861—1865.
 Бьюэлл, Эрик (род. 1950) — американский мотогонщик и дизайнер, основатель .
  (род. 1939) — американский литературный критик, профессор Гарвардского университета.
  (1904–1993), более известная под творческим псевдонимом Мардж — американский мультипликатор.
  (1905—1975) — американский палинолог и эколог растений.
  (1810—1869) — американский калифорнийский политик.